Па́мятник Ле́нину — памятник российскому и советскому политическому и государственному деятелю, одному из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, основателю СССР Владимиру Ильичу Ленину. Скульптор Ш. В. Микатадзе, архитекторы Ю. А. Дьяконов, А. И. Алымов.

Самая большая статуя города Выборга. Располагается на Красной площади — главной площади города.

История 
После окончания Советско-финских войн (1939—1944) главной задачей городских властей было восстановление сильно разрушенного города. Возможность сооружения значительных скульптурных памятников открылась только в конце 1950-х годов. 

Установление в центре города монументальной скульптуры Ленина соответствовало политико-пропагандистским целям советской власти. При этом, в отличие от многих других памятников Ленину, в данном случае, помимо идеологического, имелось и историческое обоснование, так как деятельность организатора российской коммунистической партии неразрывно связана с Выборгом: он неоднократно бывал в городе, вместе с  Н. К. Крупской останавливался в гостинице «Бельведер», занимался организаций выпуска подпольной партийной литературы, в том числе газеты «Пролетарий»; сохранились дом, где он останавливался на один день и дом-музей, в котором он провёл около двух недель.

Первоначально городскими властями рассматривалась возможность установки памятника на Вокзальной площади, где в 1950-е годы регулярно проводились массовые мероприятия, однако затем решено было разместить статую на главной площади города, чтобы придать ей композиционную завершённость и усилить значение бывшей торговой площади как места проведения парадов, демонстраций, официальных церемоний и народных гуляний (до революции главной городской площадью считалась Соборная площадь).

Установка памятника была приурочена к 40-летию Октябрьской революции, а открытие состоялось в День Конституции СССР — 5 декабря 1957 года. В советское время в дни всенародных праздников к монументу возлагались цветы, а школьники традиционно несли почётную вахту в день рождения вождя и в годовщину Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

Описание 
Шестиметровая, устремлённая вперёд бронзовая фигура Ленина в полный рост установлена на постаменте из серого гранита без надписей. Левая рука статуи придерживает пальто, а правая с кепкой вынесена вперёд. К памятнику ведёт широкая гранитная лестница, обрамлённая парапетами. Памятник изготовлен в художественно-производственной мастерской Ленинградского завода «Монументскульптура». 

Является повторением памятника Ленина работы грузинского скульптора Шоты Микатадзе (1905—1979), установленного ранее в городе Махарадзе. По своему решению он близок к своему тбилисскому предшественнику работы В. Топуридзе. Также повторения были установлены в Николаеве в 1957 году и в Гомеле (в 1958 году к 40-летию БССР).

Литература

Ссылки 

Бронзовые скульптуры
Ленину
Выборг